Sergei Kruglow ist der Name folgender Personen:

* Sergei Andrejewitsch Kruglow (* 1985), russischer Sportschütze
 Sergei Gennadjewitsch Kruglow (* 1966), russischer Dichter und Priester
 Sergei Nikiforowitsch Kruglow (1907–1977), sowjetischer Politiker